Power eller Powers är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Abigail Powers Fillmore, amerikansk presidentfru
 Austin Powers, fiktiv brittisk superspion
 Cat Power, amerikansk musiker
 Ciaran Power, irländsk tävlingscyklist
 David Power(1928–2014), australisk långdistanslöpare
 Gary Powers, amerikansk pilot
 Gladys Powers, brittisk krigsveteran
 Jim Powers, amerikansk porregissör
 Jonathon Power, kanadensisk squashspelare
 Leonel Power (död 1445), engelsk kompositör
 Samantha Power (född 1970), amerikansk stasvetare och diplomat
 Stefanie Powers, amerikansk skådespelare
 Thomas C. Power, amerikansk politiker
 Tim Powers, amerikansk författare
 Tyrone Power, amerikansk skådespelare
 Will Power, australisk racerförare

Engelska efternamn